Курсан (вождь) (помер 904 році) — угорський кенде (вождь).
 Курсан — муніципалітет у Франції, департамент Од.
 Курсан (кантон) — кантон у Франції, департамент Од.